Боровко — фамилия. Известные носители:
 Боровко, Николай Африканович (1841—1913) — литературовед, ученый, журналист, пионер международного языка эсперанто.
 Боровко, Николай Маркиянович (род. 1948) — украинский поэт. Член Национального союза писателей Украины.